Опера́рио (, более корректное произношение — «Операриу») — слово португальского происхождения, означающее «рабочий», «работник», «оператор». Часто используется в качестве названия футбольных (спортивных) клубов.

Футбольные клубы 
 «Операрио» (Варзеа-Гранди) (иногда используется аббревиатура CEOV) — футбольный клуб из Варзеа-Гранди, второй по количеству титулов клуб штата Мату-Гросу (после «Миксто»).
 «Операрио» (Кампу-Гранди) — футбольный клуб из Кампу-Гранди, наиболее титулованный клуб штата Мату-Гросу-ду-Сул, четырёхкратный чемпион штата Мату-Гросу (до выделения Мату-Гросу-ду-Сул в 1979 году).
 «Операрио» (Жоинвиль) — расформированный футбольный клуб из города Жоинвиля (штат Санта-Катарина), чемпион штата 1956 года.
 «Операрио Ферровиарио» (Понта-Гроса) — один из старейших футбольных клубов штата Парана, чемпион штата 2015 года.